A Temporada da CART World Series de 1993 foi a 15ª da história da categoria. Teve como campeão o britânico Nigel Mansell, da equipe Newman-Haas.

Mansell também conquistou o título de rookie do ano, ao superar o italiano Andrea Montermini, da Euromotorsport (191 pontos, contra 12). O "Leão" foi ainda o piloto com mais vitórias (5, empatado com o canadense Paul Tracy, da Penske), mais pódios (10), poles (7) e voltas mais rápidas (4).

5 brasileiros disputaram a temporada: Emerson Fittipaldi (Penske), Raul Boesel (Dick Simon Racing) e o estreante Marco Greco (International Sport) competiram em todas as provas, enquanto Nelson Piquet correu apenas as 500 Milhas de Indianápolis um ano após o violento acidente que sofrera no ano anterior, e Maurício Gugelmin participou das últimas 3 provas pela Dick Simon.

Foi também a temporada de estreia de Adrián Fernández, Robbie Buhl, Mark Smith, David Kudrave, Olivier Grouillard e Lyn St. James, além da equipe PacWest Racing. Bertrand Gachot, Gary Brabham, Scott Sharp e Andrea Chiesa disputaram apenas um Grande Prêmio, enquanto Geoff Brabham (irmão de Gary), Johnny Unser e Stéphan Grégoire se inscreveram apenas para as 500 Milhas (o francês chegou a liderar uma volta), que também marcou a aposentadoria de A. J. Foyt como piloto (acumulava ainda a função de chefe da sua própria equipe), depois de não conseguir a vaga para a prova.

Provas 
Foram disputadas 16 etapas.

As 500 Milhas de Indianápolis, sancionadas pela USAC (liga de automobilismo que era rival da CART), tiveram seus resultados contabilizados para o resultado final do campeonato.

Equipes e pilotos 
44 equipes disputaram o campeonato.

Classificação

Zona de pontuação 

Pontos de bonificação:
 1 pela pole-position;
 1 pela volta mais rápida.

Copa das Nações

Exibição no Brasil

<noinclude>

1993